RTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roatán (Honduras)
 RTB – emittente televisiva italiana con sede a Brescia